Penacova (gemeente), een gemeente in het Portugese district Coimbra
Penacova (Penacova), een plaats om de gelijknamige gemeente
Penacova (Felgueiras), een plaats in de Portugese gemeente Felgueiras, district Porto